Второй Чемпионат России по гандболу среди мужчин проходил с осени 1993 по весну 1994 года

В соревнованиях принимало участие 8 команд, игравших по туровой системе. По итогам предварительного этапа были определены две группы — первая шестерка продолжила борьбу за медали высшей лиги, а занявшие 7-8 места, играли в переходном турнире с лучшими командами первой лиги

Участники 

 Динамо (Астрахань)
 Каустик (Волгоград)
 Кунцево (Москва)
 МАИ (Москва)
 Нева (Санкт-Петербург)
 Полет (Челябинск)
 СКИФ (Краснодар)
 ЦСКА (Москва)

Положение команд по итогам предварительного этапа

Турнир за 1-6 места

Двухкруговой турнир шести лучших клубов Высшей лиги , с учётом очков, набранных на предварительном этапе, определял призеров чемпионата.По итогам финального этапа, чемпионский титул выиграли гандболисты московского ЦСКА, серебро - волгоградский "Каустик", бронзу - челябинский "Полет".

Награды

Чемпионский состав  ЦСКА - Андрей Антоневич, Андрей Арестов, Игорь Власкин, Вячеслав Горпишин, Дмитрий Кашкан, Алексей Киракосян, Михаил Козлов, Олег Кленов, Дмитрий Кузелев, Игорь Лавров, Николай Марьинский, Михаил Серегин, Тимур Сохач, Павел Сукосян, Максим Федюкин

Старший тренер - ЗТ СССР Анатолий Федюкин

Тренер - Владимир Кушнир

Переходный турнир

По результатам переходного турнира, ростовский "Источник" и московский "Кунцево" получили право играть в Высшей лиге сезона 1994/95

Литература 
 

1993